August – imię męskie
 August – jeden z tytułów używanych przez rzymskich cesarzy
 Oktawian August – pierwszy cesarz rzymski
 August – jednostka osadnicza w USA, w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin

zobacz też
August – w większości języków europejskich, nazwa miesiąca sierpień